Haibara (district), een district van de prefectuur Shizuoka in Japan
 Haibara (Nara), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Nara
 Haibara (Shizuoka), een voormalige gemeente in het Japanse district Haibara